Окуляри для корекції вад зору — оптичний прилад, який застосовують для виправлення вад зору (астигматизм, аномалії рефракції ока та акомодації ока).
 Окуляри захисні — прилад для захисту очей від механічних ушкоджень і шкідливого впливу будь-якого випромінювання.
 Окуляри сонцезахисні — окуляри для захисту очей від негативного впливу сильної зовнішньої освітленості, зокрема сонячного світла.
 Окуляри поляризаційні — окуляри з поляризаційними фільтрами, які пропускають світло з певним напрямком поляризації, тобто поляризують світло. Використовуються для спостереження за об'єктами в умовах відблисків та заважаючого фонового освітлення.
 Окуляри анагліфічні — прилад, що використовує методику анагліфа (з різнокольоровими скельцями-фільтрами для розглядання стереоскопічного зображення).
 Окуляри балістичні — для захисту очей від дрібних осколків та шрапнелі, раптового спалаху світла.